Municipio de Wilcox puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wilcox (condado de Hancock, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Wilcox (condado de Trego, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Trego.
 Municipio de Wilcox (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.